Ministerio de Guerra o Ministerio de la Guerra es el nombre de varios ministerios:
 Ministerio de Guerra (Argentina), ministerio de Argentina creado en 1898 y disuelto en 1949.
 Ministerio de Guerra (Argentina, 1957), ministerio de Argentina creado en 1957 y disuelto en 1958.
 Ministerio de Guerra (Chile), ministerio de Chile.
 Ministerio de la Guerra (España), ministerio de España.
 Ministerio de la Guerra (Japón), ministerio de Japón.